Toto je seznam obcí v departementu Mayenne ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Mayenne